Giampaolo Spinato – scrittore, drammaturgo e giornalista italiano
 Pietro Spinato – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Rossana Spinato – pallavolista italiana